Michael Collins je lahko: 
 Michael Collins (astronavt)
 Michael Collins (general)
 Michael Collins (film)